

Geografia

Austria 
 Julbach – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)

Germania 
 Julbach – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)